Жан-Пьер Траво (; 1767—1836) — французский революционный дивизионный генерал, барон Империи. Участвовал в подавлении Вандейского восстания и пленил лидера повстанцев Шаретта, что обеспечило ему продвижение по карьерной лестнице. Траво полюбил Вандею, купил там землю и с удовольствием проводил время. Местные власти позже даже сожалели о его отъезде из региона (один из них дошёл до протеста, направленного военному министру). Наполеон назначил Траво сенатором, а позже упомянул в своём завещании. Сам генерал действовал против роялистов в Вандее, пресекая также попытки англичан оказать мятежникам помощь оружием. После реставрации Бурбонов был судим военным судом, который был достаточно предвзят, так как на нём председательствовал личный враг Траво. Приговорён к смерти, затем наказание было смягчено до 20 лет заключения. В тюрьме сошёл с ума. Скончался в Париже. Имя Траво выбито на Триумфальной арке, ему установлены две статуи, в его честь названа улица в городке Полиньи (департамент Юра), где генерал родился.

Примечания 

Родившиеся в Полиньи (Юра)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Сенаторы Франции
Участники подавления вандейского мятежа и шуанерии
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)